Сан Хосе дел Пуерто има више значења:

 Сан Хосе дел Пуерто (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе дел Пуерто (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику